Диво:

 Диво — город на юге Кот-д’Ивуара.
 Диво — деревня в Демидовском районе Смоленской области России.
 Диво — ледниковое, подпруженное озеро в Смоленской области России.
 Диво — особняк в Симеизе.

См. также 
 Devo
 Див